Спирит () — дух:

 Спири́т — человек, занимающийся спиритизмом или верящий в спиритизм. См. также францисканцы-спиритуалы.

Космос
 Спирит — астероид внешней части главного пояса, входящий в семейство Хильды.

Технологии
 «Спи́рит» — американский марсоход.
 Northrop B-2 Spirit — стратегический бомбардировщик ВВС США.
 Sikorsky S-76 Spirit — вертолёт компании Сикорского.

Организации
 Спи́рит — команда Формулы-1 (Великобритания).
 «Spirit FM» — радиостанция в Финляндии, вещающая на английском и русском языках.
 Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания.

Музыка 
 Spirit — американская рок-группа (1967—1997).

См. также 
 Спирит: Душа прерий (, 2002) — полнометражный анимационный фильм, DreamWorks Animation (США), 2002 год. Режиссёры — Келли Эсбёри, Лорна Кук.
 Спирит: Дух свободы — мультсериал.
 Уайт-спирит — органический растворитель.